В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) присуждается титул лидера регулярного чемпионата по перехватам игроку, сделавшему наибольшее количество перехватов в среднем за игру в течение данного сезона.

В баскетболе «перехват» означает действия игрока обороны по завладению мячом, которые выполняются при броске или передаче игроков атаки. При утрате контроля над мячом атакующей команде вследствие перехвата защитниками в статистическом отчёте матча записывается потеря. После перехвата мяча защищающаяся команда переходит в быстрый прорыв и набирает «лёгкие» очки. В НБА лучшим игроком по перехватам считается игрок с самым большим средним показателем по перехватам за матч. Впервые эта номинация была введена в сезоне  годов, когда стала вестись статистика по перехватам. А чтобы претендовать на звание лидера чемпионата НБА по перехватам, баскетболист должен сыграть по крайней мере 70 матчей из 82 или сделать не менее 125 перехватов. Этот критерий вступил в силу начиная с сезона  годов.

Элвину Робертсону принадлежат рекорды по общему количеству перехватов за сезон (301) и по их среднему количеству за игру (3,67), которые он установил в сезоне 1985/86 годов. Дадли Брэдли принадлежит рекорд по общему количеству перехватов за сезон и по их среднему количеству за игру среди новичков — 211 и 2,57 соответственно, которые он сделал в сезоне 1979/80 годов. Крис Пол имеет самый лучший показатель по общему количеству перехватов за сезон (217) и по их среднему количеству за игру (2,77) среди действующих игроков.

Чаще других этот титул завоёвывал Крис Пол — 6 раз. Майкл Рэй Ричардсон, Элвин Робертсон, Майкл Джордан и Аллен Айверсон выигрывали этот титул по три раза. Мэджик Джонсон, Джон Стоктон, Муки Блэйлок и Бэрон Дэвис становились лидерами регулярного чемпионата по перехватам два раза. Полу и Айверсону принадлежит рекорд по количеству завоёванных титулов кряду — 3. Четыре игрока завоёвывали титул лидера чемпионата по перехватам и в том же году становились чемпионами НБА: Рик Бэрри в 1975 году с «Голден Стэйт Уорриорз», Мэджик Джонсон в 1982 году с «Лос-Анджелес Лейкерс», Майкл Джордан в 1993 году с «Чикаго Буллз», а также Дрэймонд Грин в 2017 году с «Голден Стэйт Уорриорз». Действующим обладателем титула является форвард «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо.

Легенда к списку

Лидеры регулярного чемпионата НБА по перехватам

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА